Die Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft e. V. (BBAG) mit Sitz in Potsdam und Brandenburg an der Havel ist eine von mehreren Gesellschaften dieser Art in Deutschland. Als gemeinnützige Bildungseinrichtung ist die BBAG seit ihrer Gründung am 17. April 1991 eine für alle Bürger offene, demokratische und pluralistische Organisation, die parteipolitisch sowie weltanschaulich unabhängig tätig ist.

Ziel der BBAG ist es, transnationale und interkulturelle Begegnung und Bildung sowie partnerschaftliche Zusammenarbeit zu fördern. Eine besondere Rolle spielen dabei die Beziehungen zu unseren Nachbarn und die Europäische Integration.

Die BBAG fördert lebenslanges und kreatives Lernen und unterbreitet altersspezifische wie generationsübergreifende Angebote, vor allem im Bereich der politischen Bildung und auf dem Sprachensektor. Sie bietet Unterstützung für Zugewanderte durch Integrationskurse, soziale Betreuung, berufliche Aus- und Weiterbildung und Förderung ihrer Selbstorganisation.

Die BBAG ist anerkannter Träger der Weiterbildung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz und anerkannter Integrationskursträger des Bundes. Die BBAG ist Mitunterzeichner der Charta der Vielfalt. Die BBAG repräsentiert eine in der Region einmalige Vielfalt an interkulturellen Initiativen in Verbindung mit Bildung, Begegnung und Integration.

Geschichte 
Nach der Wende in der DDR fanden sich Anfang 1991 in Potsdam mehrere Vertreter von bilateralen Ländergesellschaften und interkulturellen Initiativen zusammen, die nach dem Vorbild der Auslandsgesellschaft Nordrhein-Westfalen und in Hoffnung auf ein gemeinsames Bundesland Berlin-Brandenburg die BBAG gründeten. Erster Präsident wurde Bert Becker, heute Professor in Hongkong, ihm folgte 1995 Lutz Stroppe, heute Staatssekretär im Bundesfamilienministerium, und 2000 Rainer von Bredow. Seit 2015 wird die BBAG von Elisabeth Schroedter, einer langjährigen Abgeordneten des Europäischen Parlaments, als Präsidentin geführt. Als Geschäftsführer hatten Dr. Dieter Müller (1991–1996), Dr. Klaus Schmidt (1996–2002) und Kilian Kindelberger (seit 2002) die Leistungsverantwortung im Verein.

Die BBAG ist heute Träger zweier interkultureller Zentren in Potsdam (Schulstraße 8b) und Brandenburg an der Havel (Gotthardtkirchplatz 10). Der Verein wurde 2013 mit dem Integrationspreis der Landeshauptstadt Potsdam ausgezeichnet.

Tätigkeitsbereiche 
 Sprachen: Deutsch als Fremdsprache: Integrationskurse, Mittelstufenkurse, Teilzeitkurse für Arbeitnehmer, Fremdsprachenkurse (Japanisch, Arabisch, Polnisch, Spanisch, Englisch)
 Europapolitische Bildung: Europe Direct Informationscenter an beiden Standorten, Ausstellungen, Seminare und Workshops
 Arbeitsmarktintegrationsprojekte: für Einheimische und Migranten
 Europäischer Innovationstransfer: Austausch- und Transferprojekte mit europäischen Partnern
 Städtepartnerschaften: Die BBAG e. V. ist Träger des Opole Clubs Potsdam und unterstützt die Partnerschaftsbeziehungen beider Städte. Sie ist Mitinitiator der Städtepartnerschaftsinitiative Potsdam-Sansibar und veranstaltet gemeinsam mit der Landeshauptstadt Potsdam thematische Städtepartnerschaftskonferenzen.
 Jugendarbeit: Zur BBAG gehört die deutsche Sektion von Odyssey of the Mind.

Weblinks 
 Offizielle Website
 20 Jahre BBAG in der Märkischen Allgemeinen Zeitung
 Integrationspreis 2013

Verein (Potsdam)
Bildungseinrichtung in Potsdam
Völkerverständigung
Gegründet 1991